Гали́на Фёдорова: Фёдорова, Галина Владимировна (1946—2011) — депутат V Сейма Латвии.